Clark Smith může být:

 Clark Ashton Smith (1893–1961) – americký básník, sochař a malíř
 Clark Smith (plavec) (* 1995) – americký plavec
 Clark S. Smith (1912–2014) – americký republikánský politik